Ženská čtyřhra Rogers Cupu 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do deblové soutěže montréalského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl ruský pár Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, jehož členky nestartovaly společně. Vesninová se rozhodla soutěže nezúčastnit. Spoluhráčkou Makarovové se poprvé v kariéře stala Tchajwanka Latisha Chan, s níž se probojovala do finále.

Tímea Babosová, Kateřina Siniaková a Latisha Chan vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Chanová se po skončení vrátila do čela žebříčku, když si první místo zajistila postupem do finále.

Vítězem se stal osmý nasazený australsko-nizozemský pár Ashleigh Bartyová a Demi Schuursová, který ve finále za 80 minut zdolal tchajwansko-ruské turnajové dvojky Latishu Chanovou s Jekatěrinou Makarovovou. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly druhou společnou trofej, respektive po Internazionali BNL d'Italia 2018 druhou z kategorie Premier 5 v probíhající sezóně. Bartyová vybojovala osmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schuursovou to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (2. kolo)
  Latisha Chan /  Jekatěrina Makarovová (finále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (2. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (semifinále)
  Ashleigh Bartyová /  Demi Schuursová (vítězky)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2018